međunarodna kratica za Interno raseljene osobe
 eng. kratica za Independent Democratic Party (Neovisna demokratska stranka)
 kratica za Internet Datagram Protocol